Правилата на играта може да се отнася за:
 Правилата на играта (филм, 1939), филм на Жан Реноар
 Правилата на играта (филм, 2009), филм на Кевин Макдоналд